

Geografia
 Telêmaco Borba – comune dello Stato di Paraná in Brasile

Onomastica
 Telemaco – nome proprio di persona italiano maschile

Persone
 Telemaco – personaggio dell'Odissea, figlio di Ulisse e di Penelope
 Telemaco – tiranno di Akragas
 San Telemaco – martire cristiano

Opere
 Telemaco – opera di Francesco da Paola Grua
 Telemaco – melodramma di Christoph Willibald Gluck
 Telemaco – dramma in musica di Alessandro Scarlatti

Internet
 Telemaco – servizio on-line del registro delle imprese della Camera di commercio